Абендрот () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Абендрот, Вольфганг (1906—1985) — немецкий политолог
 Абендрот, Герман (1883—1956) — немецкий дирижёр.
 Абендрот, Ирена (1872—1932) — австрийская оперная певица (колоратурное сопрано), музыкальный педагог.